Jan Schwarzenberg je označováno více osob z rodu Schwarzenbergů:

 Johannes Schwarzenberg (1903–1978), rakouský diplomat, narozený v Praze
 Jan Nepomuk I. ze Schwarzenbergu (1742–1789), poslední kníže před rozdělením rodu na primogenituru a sekundogenituru, 10. vévoda krumlovský, inciátor stavby Schwarzenberského plavebního kanálu
 Jan Nepomuk II. ze Schwarzenbergu (1860–1938), 14. vévoda krumlovský, český zemský i říšský poslanec za šumavské okresy, přední český podnikatel a mecenáš, investor výstavby železnic jižních Čechách a na Šumavě
 Jan Nepomuk Schwarzenberg (*1967), majitel zámku Orlík včetně souvisejícího velkostatku a lesů